EHM steht als Abkürzung für:

 Europäische Hochschulmeisterschaften, siehe European University Sports Association
 Bahnhof Hamm (Westfalen) (DS100-Code)
 Cape Newenham LRRS Airport (IATA-Code), Militärflugplatz auf der Cape Newenham Air Force Station, Dillingham Census Area, Alaska

Ehm ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Ehm (* 1946), deutscher Fußballtrainer 
 Heinz-Andreas Ehm (1920–1985), deutscher Schauspieler und Intendant
 Jasmin Ehm (* 1991), deutsche Minigolferin
 Marcus Ehm (* 1972), deutscher Kommunalpolitiker (CDU) und Behindertensportler
 Oskar Ehm (1858–1929), deutscher Bauunternehmer und Politiker (DNVP)
 Rosemarie Ehm-Schulz (1922–2005), deutsche Tänzerin und Choreografin
 Wilhelm Ehm (1918–2009), deutscher Marineoffizier und Minister (DDR)

Abkürzung